El presidente puede referirse a:

 El Presidente (cóctel)
 El presidente (serie de televisión)